Présidence du gouvernement (Espagne)
 Présidence du gouvernement (Tunisie)